«Европейская гимназия» — одна из первых негосударственных и международных школ Москвы, ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

Была основана в 1992 году как частный детский сад. В последствии получила государственные российские и международные лицензии полного цикла. В настоящее время работает по программам дошкольного, начального и среднего образования. Принимает детей от 2 до 18 лет.

Учебный процесс 
В школе углублённо изучается английский язык, математика (по материалам Л.Г. Петерсон), информатика и история. С 3-го класса обязательно изучение второго иностранного языка.

Школа аккредитована по программам начальной (PYP), средней (MYP) и старшей (DP) ступеней Международного бакалавриата.

Миссия и ценности гимназии 
Миссия Европейской гимназии — помочь каждому ребёнку стать лучшей версией себя. Ценностями Европейской гимназии являются:
 открытость к идеям и людям;
 уважением к людям, которые могут выглядеть, думать или чувствовать не так, как ты;
 ответственность за свои действия и за свое бездействие;
 позитивное мышление — необходимое условие для любого действия;
 свобода выбирать то, чем ты хочешь заниматься;
 стремление к развитию на протяжении всей жизни.

Образовательная программа 
Европейская гимназия работает по самым современным педагогическим технологиям, ежегодно подтверждая высокое качество образования внешними экспертизами независимых специалистов, результатами ЕГЭ и экзаменов по программе Международного Бакалавриата. Средний балл в дипломной программе Международного Бакалавриата в 2019-м году составил 35,5 баллов, при высшем балле в 39.

В школе созданы возможности для реализации уникального образовательного маршрута каждого учащегося: от выбора второго иностранного языка (французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский) и уровня освоения школьных предметов (стандартный или углубленный) до выбора языка обучения (русский, английский) и одного или двух документов о среднем образовании (российский аттестат, диплом IB).

Гимназия предлагает своим воспитанникам обширную программу дополнительного образования: музыка (фортепиано, вокал, гитара, хор), спортивные секции (футбол, бадминтон, паркур, чиирлидинг), хореография, творчество (рукоделие, оригами, рисование, гончарное дело), актёрское мастерство. Важное место в жизни школы занимают программы развития у студентов социальной ответственности, основанные на методиках Международного Бакалавриата — SA (Service as Action) и CAS (Creativity, Activity, Service).

Педагогический коллектив 
В настоящее время в Европейской гимназии работают 5 кандидатов наук, 13 учителей высшей категории, научные сотрудники, авторы публикаций, учебников и учебных пособий, экзаменаторы и консультанты IB, носители иностранных языков. Среди молодых учителей многие являются выпускниками программы «Учитель для России». Творческие дисциплины преподают актёры ведущих московских театров, хореографы и художники. Технические дисциплины, такие как Computer Science, преподают сотрудники ведущих технологических компаний, в том числе Яндекса. Все учителя регулярно участвуют в международных конференциях и проходят курсы повышения квалификации, в том числе по программе Международного Бакалавриата.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Irina Bogantseva: «Sous Poutine, l’ascenseur social a commence' a` tre`s mal fonctionner» — Le Courrier de Russie, 23 апреля 2010.
 Европейская гимназия в программе Педсовет на телеканале Дождь
 Европейская гимназия в материале канала Mash

Гимназии Москвы
Ассоциированные школы ЮНЕСКО